

Događaji 
Svrgnut Fraat IV. Partski s vlasti u Atropateni, a na njegovo mjesto došao je Tiridat II. Partski

Rođenja

Smrti